Грорувр () — коммуна во французском департаменте Ивелин региона Иль-де-Франс.
 Грорувр () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия.